Großhausen bezeichnet

 Großhausen (Einhausen), eine Gemarkung der Gemeinde Einhausen im Kreis Bergstraße, Hessen
 Großhausen (Kühbach), einen Ortsteil des Marktes Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Siehe auch:
 Großhaus
 Grosshaus
 Großes Haus